— ван королевства Рюкю, третий в линии  (1477—1526). Долгое правление Сё Сина было описано как «великие дни Тюдзана», период большого мира и относительного процветания.

Биография 
Сё Син был сыном Сё Эна (Канамару) (1415—1476), короля Рюкю (1470—1476), основателя династии второй династии Сё, и , второй жены Сё Эна, которую часто называют королевой-матерью.

В 1476 году после смерти Сё Эна на королевский престол вступил его младший брат, Сё Сэнъи (1430—1477), который после шестимесячного правления в 1477 году был вынужден отречься от власти в пользу своего племянника Сё Сина. 

При Сё Сине имели дипломатические и торговые миссий с Китаем, Кореи, Японией, Сиамом, Малаккой (до 1511 года), Патани (1490-1543), Аннамом (1509) и Сундой (1511-1513). 1479 году из Китая прибыли посланники миссий саппо от Хунчжи. Посланники вручили Сё Сину инвеституру. 

Сё Син провёл ряд важнейших реформ в островном королевстве. При нем была введена система адзи-утти. Все адзи (местные феодалы Окинавы), которые правили в своих доменах (магири), потеряли право на управлением своими землями. По королевскому приказу адзи были переселены в Сюри, столицу королевства. На их место Сё Син назначил королевских наместником — "адзи-утти. Отсюда и название этой системы. Связи между адзи и их магири разорвались, их чиновники стали подчиняться правительственным органам. Система «Адзи-утти» просуществовала на Окинаве до 1611 года. Переселяя адзи и их семьи в столицу, король не лишил их земель и доходов.

Другой важнейшей реформой было установление сословной системы. Все население королевства было разделено на три класса: аристократы (кидзоку), военные (сидзоку) и простой народ (хэймин).

Сё Син также создал административное деление, разделив королевство на острова, города и деревни. Он подчинил королевской власти острова Мияко и Яэяма.

В 1500 году правительственные силы подавили восстание вождя Оякэ-Окахати на островах Яэяма. Оякэ-Окахати не платил дани королю Рюкю и стремился создать собственное островное государство, подчинив своей власти острова Мияко и Яэяма.

В 1522 году был подавлен мятеж на острове Йонагуни под руководством Онитора. После этого все острова Сакисима попали под власть королевства Рюкю.

Библиография 
 Kerr, George H. (1965). Okinawa, the History of an Island People. Rutland, Vermont: C.E. Tuttle Co. OCLC 39242121
 «Shō Shin.» Okinawa rekishi jinmei jiten (沖縄歴史人名事典, «Encyclopedia of People of Okinawan History»). Naha: Okinawa Bunka-sha, 1996. p41.

Ссылки 
 Пустовойт Е. В. История королевства Рюкю (с древнейших времен и до его ликвидации). Владивосток: Русский Остров, 2008. — 147 с.

Короли Рюкю